Aussparung steht für:
 Kerbe, natürlicher oder künstlicher Einschnitt in Gegenständen
 Aussparung (Gemälde), nachträgliche Änderung an der Konzeption eines Gemäldes
 Aussparung (Architektur), Aspekt in der Planung von Neubauten 

Siehe auch:
 Wandnische